Christina River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Christina River, Alberta, vattendrag,

USA 

 Christinafloden, vattendrag i Delaware,